Иоахим Штец (, 1804 — 1862) — немецкий ботаник.

Биография 
Иоахим Штец родился в 1804 году. 

Штец жил в Гамбурге. Он также работал в Австралии. В 1845 году Иоахим Штец опубликовал Plantae Preissianae. Штец собрал большой гербарий из различных источников. Этот гербарий (возможно, состоящий из 5000 экземпляров) был куплен после его смерти Фердинандом Мюллером для MEL herbarium. 

Иоахим Штец умер в 1862 году.

Научная деятельность 
Иоахим Штец специализировался на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 1853. Die Familie der Tremandreen und ihre Verwandtschaft zu der Familie der Lasiopetaleen
 1857. Enumeration of the Compositae of the Island of Hongkong. Ed. Lovell Reeve. 12 pp.

 Названы в честь И. Штеца 
  
  

 Примечания 

 Литература 
 Orchard, AE. 1999. A History of Systematic Botany in Australia''. En Flora of Australia 1, 2ª ed. ABRS.

Ссылки 
 Darwin Correspondence Project: Joachim Steetz
 Council of Heads of Australasian Herbaria. Australian National Herbarium: Joachim Steetz (1804 — 1862)
 Australian Plant Name Index (APNI): Platytheca Steetz

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии